Франк — прізвище німецького, або єврейського походження. Латиницею може мати вигляд: Frank або Franck.

 Август Франк (; 1898—1984) — німецький офіцер, обергрупенфюрер СС, генерал військ СС і поліції. Кавалер Німецького хреста в сріблі.
 Адольф Франк (; 1834—1916) — німецький вчений-хімік, винахідник, підприємець, фундатор калійної промисловості Німеччини.
 Анна Франк (; 1929—1945) — єврейська дівчинка-підліток, чий щоденник з табору смерті Аушвіц став всесвітньо відомим.
 Бернгард Франк (; 1913—2011) — німецький офіцер, оберштурмбанфюрер СС.
 Ганс Франк (; 1900—1946) — німецький політичний діяч, один із нацистських лідерів.
 Джеймс Франк (; 1882—1964) — німецько-американський фізик, Нобелівський лауреат з фізики (1925).
 Іван Миколайович Франк ( 1947) — український графік, художник кераміки, педагог.
 Ілля Михайлович Франк (1908—1990) — радянський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики (1958).
 Йозеф Франк (; 1885—1967) — австрійський і шведський архітектор єврейського походження
 Карл Герман Франк (; 1898—1946) — німецький політик, діяч нацистської Судетської партії, обергрупенфюрер СС, генерал військ СС і поліції. Кавалер Лицарського хреста Хреста Воєнних заслуг.
 Керстін Франк (;  1988) — австрійська фігуристка
 Магда Франк (; 1914—2010) — аргентинська скульпторка, угорського походження.
 Монік Франк (;  1945) — нідерландський дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерландів в Україні.
 Рудольф Франк (; 1920—1944) — німецький льотчик-ас винищувальної авіації, лейтенант люфтваффе.
 Сезар Франк (; 1822—1890) — французький композитор.
 Таня Франк (;  1993 — австрійська яхтсменка.
 Яків Франк (, уроджений — Яків бен Єгуда Лейб (Лейбович), 1726—1791) — єврейський релігійний діяч 18 століття, що проголосив себе Месією

 Діана Корзун-Франк (нар 1971) — російська актриса театру і кіно.

Див. також 
 Франке
 Френкель

Примітки

Посилання